Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2014 (The 2014 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 2014) — 13-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 31 мая до 15 июня 2014 на аренах Kyocera Stadion и GreenFields Stadium в Гааге, Нидерланды одновременно (и в одном городе) с чемпионатом мира по хоккею среди женщин. Нидерланды в третий раз принимали чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин после чемпионатов 1973 и 1998 годов.

Чемпионом стала сборная Австралии (выигравшая и предыдущий чемпионат мира в 2010 году), победившая в финале хозяев турнира сборную Нидерландов со счётом 6:1.

Бронзовым призёром чемпионата (впервые выиграв какую-либо медаль чемпионата мира) стала сборная Аргентины, победившая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 2:0.

Выбор места проведения 
Место проведения чемпионата было объявлено 11 ноября 2010 года во время проведения Конгресса и Форума Международной федерации хоккея на траве (ФИХ), проходившего в Монтрё (Швейцария), после того как ФИХ выбирала между Гаагой и Лондоном.

Квалификация 
Каждый из континентальных чемпионов из пяти конфедераций и сборная принимающей страны (Нидерланды) получил автоматическую путёвку на чемпионат. К ним присоединились шесть сборных команд, занявших наиболее высокие места в полуфиналах Мировой лиги по хоккею на траве (мужчины) 2012-14. Все команды показаны в таблице с их рейтингом по состоянию на день начала чемпионата мира.

Составы сборных команд

Арбитры 
17 арбитров (umpires) были назначены Международной федерацией хоккея на траве на этот чемпионат.

  Christian Blasch
  Marcin Grochal
  Hamish Jamson
  Adam Kearns
  Kim Hong-lae
  Martin Madden
  Germán Montes de Oca
  Tim Pullman
  Marcelo Servetto
  Javed Shaikh
  Gary Simmonds
  Nathan Stagno
  Simon Taylor
  Roel van Eert
  Paco Vázquez
  Roderick Wijsmuller
  John Wright

Результаты игр 
Время начала матчей указано по летнему Центральноевропейскому времени (UTC+02:00)

Групповой раунд

Группа А 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Матчи за 5-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2014 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2014
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2014
Май 2014 года
Июнь 2014 года
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Чемпионаты мира в 2014 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах